Il doppio dell'Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wesley Moodie e Todd Perry erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Máximo González e Juan Mónaco hanno vinto in finale 7–5, 7–5, contro Travis Parrott e Filip Polášek.

Teste di serie

  Christopher Kas /  Rogier Wassen (quarti)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

  Jaroslav Levinský /  David Škoch (quarti) 
  Luis Horna /  Santiago Ventura (quarti,infortunio a Ventura)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008
ATP Tour 2008